Кубок мира по скелетону 2009/2010 — это международный турнир из нескольких этапов, начавшийся 12 ноября 2009 года на трассе в американском Парк-Сити и завершившийся 24 января 2010 года этапом в австрийском Иглсе, результаты последнего, помимо всего прочего, пошли в зачёт чемпионата Европы. На основании результатов первых семи этапов прошла квалификация на зимние Олимпийские игры в Ванкувер. Соревнования организованы Международной федерацией бобслея и тобоггана при поддержке компании Viessmann.

Календарь соревнований 
Ниже представлено расписание этапов Кубка мира 2009/10:

Результаты соревнований

Мужчины

Женщины

Итоговое положение

Мужчины

Женщины

Примечания 

2009/2010
Зимние виды спорта в сезоне 2009/2010